Танко Дяков (18 августа 1984, Стара-Загора) — болгарский футболист, защитник.

Биография 
Танко Дяков начал игровую карьеру в дублирующем составе старо-загорского клуба «Берое». Из-за большой конкуренции в клубе так и не смог выйти на поле и был передан в аренду в клубы старо-загорской общины, выступавшие в низших дивизионах. Лишь в сезоне 2005-06 был приглашен в софийскую «Славию». Но через сезон вернулся в «Миньор». В 2007 году перешёл в клуб 1 дивизиона «Вихрен», где отыграл полтора сезона. В июне 2008 года перешёл в «Черно море» из Варны, где отыграл 3 сезона. В июне 2011 года подписал контракт с софийским «Локомотивом», но уже с начала 2012 года выступал был передан  пловдивскому «Локомотиву», а с июля 2012 года вышел на поле в казахстанском чемпионате в футболке «Жетысу».

Футболисты Болгарии
Игроки ФК «Берое»
Игроки ФК «Славия» София
Игроки ФК «Вихрен»
Игроки ФК «Черно море»
Игроки ФК «Локомотив» София
Игроки ФК «Локомотив» Пловдив
Игроки ФК «Жетысу»
Игроки ФК «Любимец 2007»